Суперкубок Франции по футболу 2014 года — 19-й матч Суперкубка Франции, в котором встретились чемпион страны сезона 2013/14 ПСЖ и обладатель Кубка «Генгам». Встреча прошла 2 августа 2014 года на Национальном стадионе в Пекине. Столица Китая впервые приняла матч Суперкубка Франции.

«Пари Сен-Жермен» является обладателем трёх Суперкубков Франции, а «Генгам» ни разу его не завоёвывал.

Матч

Отчёт о матче

Статистика 

</div>

Примечания

Ссылки 

2014
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»
Футбол в Европе в 2014 году
Август 2014 года
События 2 августа
Спортивные соревнования в Пекине
Спорт во Франции в 2014 году
Спорт в Китае в 2014 году
Футбол в Азии в 2014 году
ФК «Генгам»